Rockstar Lincoln (ранее Tarantula Studios и Spidersoft) — игровая студия, расположенная в городе Линкольн в Восточном Мидлендсе в Англии. Является филиалом Rockstar Games по локализации программного обеспечения, также ответственна за тестирование и перевод игр, разработанных Rockstar Games.

Прежде чем стать частью Rockstar Games, Rockstar Lincoln разработала несколько видеоигр, включая вариант Grand Theft Auto для Game Boy Color.

Игры 
Как Spidersoft

Как Tarantula Studios

Источники 
 Официальный сайт
 Официальный сайт Rockstar Games

Производители компьютерных игр по алфавиту
Дочерние компании Rockstar Games
Дочерние компании и подразделения Take-Two Interactive